Europa-Parlamentsvalget 2009, også kaldet EU-Parlamentsvalg, EU-valg eller EP-valg var det syvende direkte valg til Europa-Parlamentet og fandt sted mellem 4. og 7. juni 2009. Det var det første valg til Europa-Parlamentet, hvor  27 EU-lande deltog, efter udvidelsen i 2007 med Rumænien og Bulgarien. Det kristendemokratiske-konservative europæiske parti (EPP) var i stand til fortsat at være det største parti, mens det De Europæiske Socialdemokrater (SPE) led en betydelig tilbagegang. De Europæiske Grønne (EGP) oplevede den største fremgang blandt de eksisterende partier, mens de EU-skeptiske og højreorienterede partier også havde stor succes i flere lande.

I Danmark blev valget til Europa-Parlamentet holdt søndag den 7. juni samtidig med folkeafstemningen om tronfølgeloven.

I 2009 skulle der vælges 13 danske mandater til Europa-Parlamentet mod 14 mandater i 2004.

Valget i EU 
Reglerne gav mulighed for at holde valget på forskellige ugedage efter sædvane i det pågældende land. Stemmerne optælles i de fleste tilfælde når afstemningen er afsluttet, men resultatet offentliggøres ikke før alle medlemsstater har stemt. Dette skal sikre at et valgresultat fra et land ikke påvirker et andet land.

Valget i 2009 blev større end Europa-Parlamentsvalg 2004 i antallet af stemmeberettigede, eftersom Bulgarien og Rumænien i mellemtiden havde tiltrådt unionen efter udvidelsen af EU i 2005. Valget i 2009 var, da det blev afholdt, verdens største transnationale valg, men kun det næststørste demokratiske valg til et parlament – efter Indien.

Belgien, Bulgarien, Frankrig, Luxembourg, Østrig, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grækenland, Litauen, Portugal, Polen, Rumænien, Slovenien, Spanien, Sverige og Ungarn afholdt valget søndag den 7. juni. Letland, Cypern, Malta og Slovakiet stemte den 6. juni. Irland stemte den 5. juni. Storbritannien og Holland stemte den 4. juni. I nogle medlemslande løb afstemningen over to dage: 5. og 6. juni i Tjekkiet og 6. og 7. juni i Italien.

Resultatet 

736 sæder (Med grupperne som de var før valget):

NB: "justeret" -tallet gentager gruppetal for at reflektere proportionelt med reduktionen af parlamentets størrelse med 49 og for at afspejle følgende politiske gruppebevægelser, der blev annonceret inden valget: DIKO (CY) fra ALDE til Andet; ODS (CZ) fra EPP til Andet; FF (IE) fra UEN til ALDE; AN (IT) fra UEN til EPP; PD (IT) fra PES og ALDE til Andet; PiS (PL) fra UEN til andet; og konservative / UCUNF (UK) fra EPP til Other.
NB:Brevstemmer mangler fra Slovenien.

Se også 
 Europa-Parlamentsvalg 2004
 Europa-Parlamentet
 Finske medlemmer af Europa-Parlamentet 2009-2014
 Europa-Parlamentsvalget 2009 i Danmark

Referencer

Eksterne links 
 Valg til Europa-Parlamentet , Indenrigsministeriet
 Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 
 Valg 2009 , Europa-Parlamentet

Politiske valg i 2009
2009